Café Waldfrieden ist die Bezeichnung für eine Vielzahl von Gaststättenbetrieben in deutschsprachigen Gebieten, z. B.:

 Café Waldfrieden (Bad Peterstal-Griesbach), ein Café mit Pension in Bad Peterstal-Griesbach in Baden-Württemberg.
 Café Waldfrieden (Finsterwalde), Restaurant und Café in Finsterwalde, Brandenburg.
 Café Waldfrieden (Herford), Restaurant und Café in der Ortslage Waldfrieden in Herford, Nordrhein-Westfalen.
 Café Waldfrieden (Viersen), ein Ausflugslokal im Naturschutzgebiet Bockerter Heide zwischen Viersen und Mönchengladbach in Nordrhein-Westfalen.

Siehe auch
 Haus Waldfrieden
 Waldfrieden